In Israel gibt es zahlreiche Schutzgebiete, in denen sich 63 (Stand 2008) für den Tourismus erschlossene Anlagen befinden, die von der Israel Nature and Parks Authority (INPA, dt. etwa „Israelische Behörde für Natur und Parks“) als Nationalparks und Naturreservate verwaltet und unterhalten werden. Bei israelischen Nationalparks oder Naturreservaten handelt es sich häufig um eine Verbindung von landschaftlichen Schutzgebieten und archäologischen oder sonstigen national bedeutsamen Stätten. Nach den Standards der IUCN sind die Gebiete unterschiedlich kategorisiert.

Da die Parks und Reservate zentral und einheitlich von der INPA verwaltet werden, zählen sie als israelische Parks und Reservate, unabhängig davon, ob sie sich im israelischen Kerngebiet oder in den umstrittenen Gebieten Golanhöhen oder Westjordanland befinden.

Nationalparks

Naturreservate

Literatur

Weblinks 

 www.parks.org.il – offizielle Webpräsenz der Israel Nature & National Parks Protection Authority (INPA)
 Israelische Nationalparks und Naturreservate

Israel